Kango jezik može označavati:

Kango (sjeverozapadni bantu jezik), jezik iz Demokratske Republlike Kongo.
Kango (centralni bantu jezik), jezik iz Demokratske Republike Kongo.